Příjmení Denk (Denková, Denck) nosí více významných osobností:

 August Denk (1852–1926) – rakouský politik
 Melita Denková (* 1951) – česká spisovatelka, scenáristka, režisérka, překladatelka a redaktorka
 Miloslav Denk (* 1957) – český fotbalový útočník
 Zdeněk Denk (1921–2007) – český architekt a profesor

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení